Carlo Marullo di Condojanni – diplomatico italiano
 Sergio Marullo Di Condojanni – politico italiano
 Vittorio Marullo di Condojanni – diplomatico italiano